Lisica zvitorepka je lahko:

 Lisica Zvitorepka, mladinsko delo pisatelja J. Brinarja
 Lisica zvitorepka, Goethejev  živalski ep